Corpi santi – reliquie di presunti martiri cristiani venerate in vari luoghi
Corpi Santi – fenomeno elettrico interpretato come mito fin dall'antichità
Corpi Santi – denominazione con cui si indicava, fino al XIX secolo circa, la fascia di territorio del suburbio extramurale della maggior parte delle città lombarde e piemontesi. Nei territori soggetti agli Asburgo d'Austria, la Riforma Generale dello Stato del 1755 ne modificò la denominazione in Comuni rurali, ma il vecchio nome rimase nell'uso comune.
Corpi Santi di Como 
Corpi Santi di Cremona
Corpi Santi di Milano
Corpi Santi di Pavia